

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Axtell – comune del Kansas
Axtell – comune del Nebraska
Axtell – comune dello Utah
Axtell – comunità non incorporata (unincorporated community) del Texas